Рубаненко Борис Рафаїлович (1910—1985) — російський радянський архітектор, доктор архітектури, професор, член-кореспондент, дійсний член Академії архітектури СРСР, Академії будівництва і архітектури СРСР, дійсний член Академії мистецтв СРСР.
 Рубаненко Леонід Іванович (* 1957) — український громадський діяч, заслужений економіст України.
Українські прізвища